Nova Jérsia — estado dos Estados Unidos, cujo código ISO 3166-2:US é NJ
Joule  — nJ é a abreviatura de nanojoule
Narva-Jõesuu — cidade da Estônia
Natureza Jurídica - É atividade lógica de classificação, pela qual se integra determinada figura jurídica no conjunto mais próximo de figuras existentes no universo do Direito, mediante a identificação e cotejo de seus elementos constitutivos fundamentais

Desambiguações de siglas